Тази страница представя турнира за Купата на България, проведен през сезон 1998/99 година. Регламента на турнира отрежда победителят до 1/16 финала да се определя в една среща, а в по-горните етапи от надпреварата (без финала) в две срещи. Победителят получава право на участие в турнира за КНК за следващия сезон.

I кръг 
Липсват данни за изиграните мачове

II кръг 
13 октомври 1999 г.:

1/16 финали 
31 октомври 1998 г.:

1/8 финали 
28 ноември и 9 декември 1998 г.:

1/4 финали 
10 март и 21 април 1999 г.:

Полуфинали 
28 април и 12 май 1999 г.:

Финал 

 Голмайстор: 0:1 В. Станчев (82)

 Съдия: Атанас Узунов (Пловдив)

Източници 
 bulgarian-football.com 

99